Luci rosse o Luci nella notte (Feux rouges) – romanzo di Georges Simenon del 1953
Luci nella notte (Feux rouges) –  film del 2004 diretto da Cédric Kahn